Ел Којотиљо има више значења:

 Ел Којотиљо (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Којотиљо (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Којотиљо (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику